Koslowski est un patronyme polonais.

Patronyme
Lars Koslowski (né en 1971), est un joueur allemand de tennis.
Jacques ou Jacob Koslowsky (1904-1993), est un peintre.

Voir aussi

Patronyme polonais